Marcello Bertinetti ist der Name folgender Personen:

* Marcello Bertinetti (Fechter, 1885) (1885–1967), italienischer Fechter und Olympiasieger sowie Fußballspieler und -trainer
 Marcello Bertinetti (Fechter, 1952) (* 1952), italienischer Fechter